Джонай может означать:

 Джонай (Призрен) — село в общине Призрен.
 Джонай, Этильда (род. 1981) — албанский политик.